est la formule brute de plusieurs isomères.

 trétinoïne, numéro CAS 
 isotrétinoïne, numéro CAS 
 méthandrosténolone, numéro CAS